San Ignacio è un toponimo molto diffuso nei paesi di lingua spagnola.

Argentina
San Ignacio, comune del dipartimento di Calamuchita, nella provincia di Córdoba
San Ignacio, comune del dipartimento omonimo, nella provincia di Misiones

Belize
San Ignacio, capoluogo del Distretto di Cayo

Bolivia
San Ignacio de Moxos, comune del dipartimento di Beni
San Ignacio de Velasco, comune del dipartimento di Santa Cruz

Cile 
 San Ignacio – comune della provincia di Ñuble

Costa Rica
San Ignacio, capoluogo del cantone di Acosta

El Salvador
San Ignacio, comune del Dipartimento di Chalatenango

Honduras
San Ignacio, comune del Dipartimento di Francisco Morazán

Messico
San Ignacio, comune della Bassa California del Sud
San Ignacio, comune del Chihuahua
San Ignacio, comune del Sinaloa
San Ignacio, comune del Sonora
San Ignacio Cerro Gordo, comune della Jalisco

Paraguay
San Ignacio, città e distretto del Dipartimento di Misiones

Perù
San Ignacio